Storck henviser til forskellige artikler:

Personer
 Abraham Storck – nederlandsk kunstner.
 Güther Storck – tysk katolsk biskop.
 Hermann Baagøe Storck – dansk arkitekt.
 Karl Storck – tysk forfatter.
 Markus Storck – tysk cykeldesigner.

Virksomheder
 Storck Bicycle – tysk producent af cykler.
 August Storck KG – tysk producent af konfekture.
 Storck Brewing Company – amerikansk bryggeri beliggende i Slinger, Wisconsin.